Un astéroïde herméocroiseur est un astéroïde dont l'aphélie est supérieur au périhélie de Mercure et dont le périhélie est inférieur à l'aphélie de Mercure.

Généralités 
Tous ces astéroïdes sont situés sur des orbites excentriques ( au minimum pour ,  au maximum pour ) et parfois très inclinées. En conséquence, en plus de celle de Mercure, ils croisent tous les orbites de Vénus et quasiment tous celles de la Terre ; beaucoup croisent celle de Mars et un petit nombre va au-delà de l'orbite de Jupiter.

Tous les astéroïdes herméocroiseurs ont un aphélie situé au-delà de celui de Mercure, c'est-à-dire qu'on ne connait pas de frôleur-intérieur, un astéroïde dont l'aphélie serait comprise entre le périhélie et l'aphélie de Mercure.

Listes partielles

Herméocroiseurs  

La liste suivante regroupe tous les astéroïdes connus au 30 novembre 2007 possédant un périhélie situé plus près du Soleil que celui de Mercure (), classés par périhélie croissant. À cette date, on en connaissait 119, dont 31 possédaient une numérotation définitive. Au 15 mars 2020, on en connait 343, dont 146 numérotés.

Frôleurs-extérieurs 

La liste suivante regroupe tous les astéroïdes connus au 30 novembre 2007 possédant un périhélie situé plus près du Soleil que l'aphélie de Mercure (), mais plus loin que son périhélie (), classés par périhélie croissant. À cette date, on en connaissait 249, dont 39 possédaient une numérotation définitive. Au 15 mars 2020, on en connait 851, dont 200 numérotés.

Articles connexes 
 Planète mineure
 Groupe de planètes mineures
 Astéroïde
 Astéroïdes par croisement de l'orbite d'une planète :
 Astéroïde cythérocroiseur (Vénus)
 Astéroïde géocroiseur (Terre)
 Astéroïde aréocroiseur (Mars)
 Astéroïde zénocroiseur (Jupiter)
 Astéroïde kronocroiseur (Saturne)
 Astéroïde ouranocroiseur (Uranus)
 Astéroïde poséidocroiseur (Neptune)
 Vulcanoïde, un type d'astéroïde hypothétique situé à l'intérieur de l'orbite de Mercure

Notes et références